Кемайкин — мордовская фамилия. Известные носители:

 Кемайкин, Фрол Сергеевич (1928—2001) — Герой Социалистическтго Труда.

 Кемайкина, Раиса Степановна (род. 1950) — эрзянская поэтесса и писательница, публицист, педагог.